Rotularia westfalica är en ringmaskart som beskrevs av Lommerzheim 1979. Rotularia westfalica ingår i släktet Rotularia och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
westfalica